Herman Rosse (1887-1965), décorateur néerlando-américain ;
 le lord Rosse (1800-1867),  comte de Rosse, riche astronome irlandais ;
 le lord Rosse (1873-1918),  comte de Rosse, militaire britannique ;
 Mary Rosse (1813-1885), comtesse de Rosse, photographe et astronome amateur britannique ;
 René Noël Rosse (1767-1826), capitaine corsaire français ;
 Stéphane Rosse (né en 1966), dessinateur de bande dessinée français.